Ingman ist der Familienname folgender Personen:

 Einer Ingman, Jr. (1929–2015), US-amerikanischer Armeeoffizier und Koreakriegsveteran
 Lauri Ingman (eigentlich: Lars Johannes Ingman; 1868–1934), finnischer Theologe und Politiker
Les Ingman (1927–1990), britischer Radrennfahrer